Mayo může znamenat:

Místa 
 Hrabství Mayo – hrabství v Irské republice
 Mayo (volební obvod) – volební obvod v Irské republice
 Mayo Abbey – vesnice v hrabství Mayo v Irské republice
 Division of Mayo – volební obvod v Jižní Austrálii
 Mayo (Québec) – obec v Québecu v Kanadě
 Mayo (Yukon) – vesnice v Yukonu v Kanadě
 Mayo (Pobřeží slonoviny) – město v Pobřeží slonoviny
 Mayo (Thajsko) – okres v provincii Pattani v Thajsku
 Mayo (Florida) – obec na Floridě v USA
 Mayo (Maryland) – CDP v Marylandu v USA
 Mayo (Jižní Karolína) – CDP v Jižní Karolíně v USA

Osoby 
 Mayo (malíř) – francouzský malíř řeckého původu, vlastním jménem Antoine Malliarakis (1906–1990)

Jiné 
 Klinika Mayo – nezisková organizace působící v Rochesteru v Minnesotě v USA

Externí odkazy